U kvalifikacijama Oceanije za sudjelovanje na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2010. natjecalo se deset reprezentacija. Plasman na prvenstvo ostvarila je reprezentacija Novog Zelanda, nakon što je u međukonfederacijskom razigravanju svladala petoplasiranu momčad azijskih (AFC) kvalifikacija, reprezentaciju Bahreina.

Format natjecanja 

Prva faza kvalifikacija započela je 2007. na Igrama Pacifika. Osvajači medalja na tom natjecanju (Nova Kaledonija, Fidži i Vanuatu) uz Novi Zeland koji ima izravan plasman, kvalificirali su se za Oceanijski kup nacija, čiji je pobjednik bio Novi Zeland.

Prvi krug (Pacifičke igre)

Skupina A 

* Tuvalu nije član FIFA-e pa se ne može kvalificirati na svjetsko prvenstvo.

Skupina B

Završni dio natjecanja 

Osvajači medalja Nova Kaledonija, Fidži i Vanuatu) uz Novi Zeland koji ima, kvalificirali su se za Oceanijski kup nacija.

Drugi krug (Oceanijski kup nacija)

AFC-OFC razigravanje 

U razigravanju za plasman na svjetsko prvenstvo igrali su pobjednik Oceanijskog kupa nacija Novi Zeland i Bahrein, petoplasirana momčad AFC kvalifikacija. Pobijedila je reprezentacija Novog Zelanda ukupnim rezultatom 1:0, te tako prvi put nakon 1982. ostvarila plasman na svjetsko prvensvto.

   
   
|}

Najbolji strijelac

Vanjske poveznice 
 OFC nogometni savez

Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u nogometu